Роджер Уиттакер,  (22 марта 1936, Найроби, Кения) — британский певец, исполнитель (на английском, немецком и  французском языках ) и композитор.

Детство и юность провёл в Африке, куда когда-то переехали его родители по экономическим соображениям. Отслужив в армии, Роджер первоначально планировал стать медиком и поступил в университет г. Кейптауна (ЮАР). После полутора лет обучения он отчислился и занялся педагогикой. В 1959 г. переехал в Великобританию, изучал зоологию, биохимию и морскую биологию. Продолжал петь в ночных клубах (это увлечение появилось у него ещё в Африке). Первый профессиональный альбом был выпущен в 1962 г. Весной 1964 г. женился, в браке выросло 5 детей.

Среди его мелодий наибольшую известность получила Song Sung Blue (Мелодия, которую поют с грустью).

Краткая дискография 
Европа:

 1979 Mein deutsches Album (in German)
 1981 Zum Weinen ist immer noch Zeit
 1982 Typisch Roger Whittaker
 1983 Voyager
 1984 Ein Glück, dass es Dich gibt
 1987 Heut bin ich arm — Heut bin ich reich
 1988 Love cest une musique 
 1991 Mein Herz schlägt nur für Dich
 1992 Stimme des Herzens
 1994 Leben mit Dir
 1994 Sehnsucht nach Liebe
 1994 Geschenk des Himmels
 1995 Ein schöner Tag mit Dir
 1996 Alles Roger!
 1996 Einfach leben
 1997 Zurück zur Liebe
 1999 Alles Roger 2
 1999 Awakening
 2000 Wunderbar geborgen
 2002 Mehr denn je
 2003 Alles Roger 3
 2003 Der weihnachtliche Liedermarkt
 2004 Live in Berlin
 2004 Mein schönster Traum
 2005 Moments In My Life

США:
 Now and Then: Greatest Hits 1964—2004 — Label: BMG International — Released: October 11, 2005
 An Evening With — Label: Prism Platinum — Released: June 7, 2005
 Moments in My Life — Label: BMG/Ariola — Released: May 6, 2005
 All of My Life: Very Best Of [BMG International] — Label: BMG International — Released: July 20, 2004
 New World in the Morning [Collectables] — Label: Collectables — Released: January, 2003
 Songs for You: The Collection — Label: Universal International — Released: September 17, 2002
 Best of: Original Hits — Label: Paradiso — Released: April 23, 2002
 The Holly and the Ivy — Label: BMG Special Products — Released: April, 2002
 The Very Best of Roger Whittaker, Vol. 2 — Label: Polygram International — Released: August 28, 2001
 The Last Farewell…Live — Label: Legacy Entertainment — Released: January, 2001
 The Best of Roger Whittaker [Time Life] — Label: Time/Life Music — Released: December 17, 1999
 Awakening — Label: RCA Victor — Released: August 10, 1999
 In Concert — Label: Charly — Released: July 1, 1999
 The Greatest Hits of Roger Whittaker — Label: Prism — Released: January, 1999
 All of My Life: The Very Best of Roger Whittaker — Label: Camden — Released: January 1, 1999
 The Best of Roger Whittaker [Cleopatra] — Label: Pegasus/Cleopatra — Released: October 20, 1998
 Irish Standards — Label: BMG Special Products — Released: April 14, 1998
 New World in the Morning: The Encore Collection — Label: BMG Special Products — Released: November 18, 1997
 Happy Holidays — Label: BMG Special Products — Released: September 23, 1997
 Star Gold — Label: Polygram France — Released: May 9, 1997
 Einfach Leben — Label: BMG/Ariola — Released: October 3, 1996
 A Perfect Day — Label: RCA Victor — Released: September 17, 1996
 The World of Roger Whittaker [Karussell] — Label: Universal International — Released: January, 1996
 On Broadway — Label: RCA Victor — Released: October 1, 1995
 Sincerely Yours — Released: August 11, 1995
 All Time Favorites — Label: Prime Cuts — Released: January 1, 1995
 Christmas Songs [RCA] — Label: RCA Victor — Released: January 1, 1995
 I Will Always Love You — Label: RCA Victor — Released: August 16, 1994
 The Best of Roger Whittaker [Curb] — Label: Curb Records — Released: May 31, 1994
 Live! — Label: RCA Victor — Released: April 12, 1994
 Annie's Song — Label: RCA Victor — Released: April 12, 1994
 What a Wonderful World — Label: RCA Victor — Released: April 12, 1994
 Danny Boy — Label: RCA Victor — Released: February 15, 1994
 Feelings — Label: RCA Victor — Released: February 15, 1994
 Greatest Hits — Label: RCA Records — Released: January 1, 1994
 Live — Label: Drive — (import) — Released: December 7, 1993
 The Best of Roger Whittaker [Cema] — Label: EMI-Capitol Special Markets — Released: January 1, 1993
 Celebration — Label: RCA Victor — Released: January 1, 1993
 Christmas With Roger Whittaker — Label: RCA Victor — Released: September 14, 1992
 Collection — Released: June 30, 1992
 All About Love — Label: Liberty — Released: April 27, 1992
 Classics Collection, Vol. 2 — Label: Liberty — Released: January, 1992
 Greatest Hits Live — Label: K-Tel — Released: January, 1992
 All-Time Favorites — Label: EMI-Capitol Special Markets — Released: January, 1992
 I Wish You a Merry Christmas — Released: January, 1992
 The Wind Beneath My Wings & Other Hits — Label: RCA Records — Released: December, 1991
 Classics Collection, Vol. 1 — Label: Liberty — Released: August, 1991
 Country Collection — Label: Liberty — Released: April 29, 1991
 You Deserve the Best — Label: Capitol/EMI Records — Released: January, 1991
 Golden Tones — Label: Pair — Released: October 25, 1990
 Best Loved Ballads, Vol. 1 — Label: Liberty — Released: June 4, 1990
 Best Loved Ballads, Vol. 2 — Label: Liberty — Released: June 4, 1990
 All Time Heart Touching Favorites, Vol. 2 — Label: Liberty — Released: May 21, 1990
 All Time Heart Touching Favorites, Vol. 1 — Label: Liberty — Released: April 23, 1990
 World’s Most Beautiful Christmas Songs — Label: Liberty — Released: January, 1989
 Love Will Be Our Home — Label: Word/Epic — Released: January, 1989
 I’d Fall in Love Tonight — Label: Liberty — Released: January, 1989
 The World of Roger Whittaker [Pair] — Label: Pair — Released: January, 1988
 Living & Loving — Label: Liberty — Released: January, 1988
 Fire & Rain — Label: Pair — Released: January, 1985
 The Best of Roger Whittaker [RCA] — Label: RCA — Released: January, 1984
 All Time Heart Touching Favorites — Released: January, 1984
 Tidings of Comfort & Joy — Label: Liberty — Released: January, 1984
 Take a Little: Give a Little — Label: RCA — Released: January, 1984
 The Wind Beneath My Wings — Label: RCA Records — Released: January, 1982
 Live in Concert — Label: RCA Records — Released: January, 1981
 Voyager — Label: RCA — Released: January, 1980
 With Love — Released: January, 1980
 Mirrors of My Mind — Label: RCA — Released: January, 1979
 When I Need You — Released: January, 1979
 Evergreens — Released: January, 1979
 Imagine — Label: RCA — Released: January, 1978
 The Roger Whittaker Christmas Album — Label: RCA — Released: January, 1978
 Folk Songs of Our Time — Label: RCA — Released: January, 1977
 The Best of Roger Whittaker — Label: RCA — Copyrighted: 1977
 In Concert — Recorded with the Edmonton Symphony Orchestra [DVD] — Released: January, 1976
 Reflections of Love — Label: RCA Records — Released: January, 1976
 Magical World of Roger Whittaker — Released: January, 1975
 The Last Farewell & Other Hits — Label: RCA Records — Released: January, 1974
 Special Kind of Man — Label: Pair — Released: January, 1971
 New World in the Morning [Columbia] — Label: Collectables — Released: January, 1971
 Roger Whittaker Christmas Album
 Genius of Love — Label: RCA
 Best Ballads #1
 Christmas Songs [Capitol]
 Changes

Ссылки 
 The Official Roger Whittaker Website
 Roger Whittaker Fan Network

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании
Композиторы Великобритании
Исполнители RCA Records
Исполнители шлягеров
Выпускники Бангорского университета